Desai pode ser:

Nitin Desai
Kiran Desai
Anoop Desai 

Desambiguação